Lobsang Tenpey Gyaltsen, ook wel Zanabazar (1635-1723), de eerste Jabzandamba
Lobsang Tenpey Gyaltsen (Ling rinpoche) (1791-1810), de derde Ling rinpoche 
Lobsang Tenpey Gyaltsen (Jabzandamba) (1842-1847), de zesde Jabzandamba